Aðalsteinn Aðalsteinsson – calciatore islandese, nato nel 1962
 Arnór Sveinn Aðalsteinsson – calciatore islandese, nato nel 1986
 Baldur Ingimar Aðalsteinsson – calciatore islandese, nato nel 1980